Lanken heißen folgende geographische Objekte:

 Lanken (Bad Wilsnack), Wohnplatz der Stadt Bad Wilsnack, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Lanken (Gemeinde Murau), Ortslage von Triebendorf bei Murau, Bezirk Murau, Steiermark
  Łąkie (Lipka), Dorf in der Gemeinde Lipka, Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehem. Lanken, Landkreis Flatow)

Lanken ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia von Lanken (* 1977), deutsche Fußballtrainerin und Fußballspielerin

Siehe auch:
 Lanke (Toponym) – zur Bedeutung des Orts- und Gewässernamens
 Lancken, Lanke